Готландский бой — морской бой между 1-й бригадой крейсеров Балтийского флота и отрядом немецких кораблей, произошедший 19 июня 1915 года в Балтийском море, около острова Готланд.

18 июня 1915 русские крейсера «Адмирал Макаров» (флагман), «Баян», «Богатырь», «Олег», «Рюрик», эсминец «Новик», а также 8 эсминцев под командованием контр-адмирала Бахирева вышли в море для обстрела Мемеля. В тот же день отряд германских кораблей (крейсера «Роон», «Аугсбург» (флаг коммодора Карфа) и «Любек», минный заградитель «Альбатрос», 7 миноносцев) вышел для постановки мин в Або-Аландском районе. Поставив заграждение, Корф сообщил по радио на базу о выполнении задачи. Эта радиограмма была перехвачена русской службой связи, расшифрована и передана Бахиреву, после чего тот отдал приказ идти на перехват немецких кораблей. Впервые в истории русские корабли были наведены на противника по радио.

19 июня в 7:30 русские корабли обнаружили у острова Готланд «Аугсбург», «Альбатрос» и 3 эсминца (крейсера «Роон» и «Любек» с 4 эсминцами в это время следовали в Либаву) и открыли по ним огонь. Карф, оценив обстановку, приказал «Роону» и «Любеку» вернуться к отряду, «Альбатросу» укрыться в шведских территориальных водах, а сам на «Аугсбурге» стал отходить на Юг. Русские крейсера «Богатырь» и «Олег» артиллерийским огнём подожгли «Альбатрос» и заставили его выброситься на берег у острова Эстергорн.

Русские крейсера направились в Финский залив на свою базу. Около 10 ч они встретили «Роон», «Любек» и 4 эсминца. Кратковременная артиллерийская дуэль не дала перевеса ни одной из сторон. Испытывая недостаток в снарядах, русские крейсера начали отходить, но противник, расценив этот манёвр как попытку русских поставить его под удар более значительных сил, вышел из боя. В 10 ч 30 мин германские корабли встретил вызванный в район боя «Рюрик». Открыв огонь, он добился попадания в «Роон», но, уклоняясь от атаки подводной лодки, потерял его в тумане, отказался от поиска и направился в Финский залив.

Немцы послали на помощь своему отряду крейсеры «Принц Адальберт» и «Принц Генрих». «Принц Адальберт» был торпедирован британской подлодкой E9 и вышел из строя.

Примечания

Литература 
 Козлов Д. Ю. «Мемельская операция» флота Балтийского моря. Июнь 1915 года. — М.: Цейхгауз, 2007. — 48 с.
 Киличенков А. «Совершить внезапное нападение на Мемель» (К 75-летию боя у Тогланда). // Морской сборник. — 1990. — № 7. — С.80—83.
 Боевая летопись русского флота, М. 1948. Стр. 369—370

Морские сражения Германии
Морские сражения России
Сражения в Балтийском море
Морские сражения Первой мировой войны
Сражения по алфавиту
Германия в Первой мировой войне